Autrey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Autrey (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Autrey (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
Autrey-lès-Cerre im Département Haute-Saône
Autrey-lès-Gray im Département Haute-Saône
Autrey-le-Vay im Département Haute-Saône

Autrey ist der Name folgender Personen:
Herman Autrey (1904–1980), US-amerikanischer Jazztrompeter

Siehe auch:
Autry (Begriffsklärung)